Chełm ist der Name folgender Orte und Gebietseinheiten in Polen:
 Chełm, eine ehemalige Woiwodschaft; siehe Woiwodschaft Chełm
 Chełm, ein ehemaliges russisches Gouvernement; siehe Gouvernement Cholm
 Chełm, eine Stadt in der Woiwodschaft Lublin
 Chełm, ein Powiat in der Woiwodschaft Lublin; siehe Powiat Chełmski
 Chełm (Landgemeinde), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Lublin
 Chełm (Gdańsk), (deutsch Stolzenberg) ein Stadtbezirk von Danzig in der Woiwodschaft Pommern
 Chełm i Gdańsk Południe, ein ehemaliger Stadtbezirk von Danzig in der Woiwodschaft Pommern
 Chełm (Kraków), ein Stadtbezirk von Krakau in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Chełm (Myślenice), ein Stadtbezirk von Myślenice in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Chełm (Bochnia), ein Dorf und Schulzenamt in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Chełm, ein Dorf und Schulzenamt in der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Wolbrom 
 Chełm, ein Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Lidzbark Warmiński (Landgemeinde)
 Chełm, (deutsch Hulm), ein Dorf und Schulzenamt in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Malczyce #Gemeinde
 Chełm, (deutsch Bartsch-Kulm), ein Dorf und Schulzenamt in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Rudna (Powiat Lubiński) #Gemeinde
 Chełm Dolny, ein Dorf und Schulzenamt in der Woiwodschaft Westpommern
 Chełm Górny, ein Dorf und Schulzenamt in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Trzcińsko-Zdrój
 Chełm Gryficki, ein Weiler in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Trzebiatów
 Chełm Śląski (deutsch Groß Chelm), Dorf und Landgemeinde in der Woiwodschaft Schlesien
 Chełm Żarski (deutsch Kulm), ein Dorf und Schulzenamt in der Woiwodschaft Lebus; siehe Lubsko #Gemeinde 

Chełm ist der Name folgender Berge in Polen (Auswahl):
 Chełm (Beskid Wyspowy), ein Berg in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Chełm (Beskid Niski), ein Berg in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Chełm Wschodni, ein Berg in der Woiwodschaft Kleinpolen

Chełm ist der Name eines Sees in Polen:
 Chełm (See) (deutsch Gollen-See), ein See in der Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Chełmer Land
 Chelmer Narren